LOI est un sigle qui peut désigner :
 Essais en laboratoire de chimie :
 Loss on ignition en anglais. Voir Calcination ;
 Limiting Oxygen Index en anglais. Voir Indice limite d'oxygène.

Sigle de 3 caractères
 dans un  contexte juridique :
 Letter of Intent en anglais. Voir Lettre d'intention.